Frank Marth (acteur), Amerikaans acteur
 Frank Marth (musicus), Duits muzikant